Bredsand kan syfta på:

 Bredsand, Enköpings kommun – en tätort i Enköpings kommun
 Bredsand, Stockvik – ett bostadsområde i Stockvik utanför Sundsvall